Fumiya Kogure - um futebolista profissional
Fumiya Fujii - um cantor japonês

Desambiguações de prenomes